Alan Dossor (nascido em ) é um diretor de teatro britânico.

Diretores de teatro do Reino Unido